Клеопатра -{VII}- Теа Филопатор (Κλεοπάτρα θεά φιλοπάτωρ, децембар, 70. п. н. е. или јануар, 69. п. н. е. – 12. августа, 30. п. н. е.) била је краљица хеленистичког Египта из династије Птолемејида. Она је исто тако била дипломата, поморски командант, лингвиста, и медицински аутор.

У пролеће 51. п. н. е. Птолемеј XII Аулет је умро и оставио краљевство својој осамнаестогодишњој кћери Клеопатри и њеном млађем брату Птолемеју -{XIII}- који је тада имао 12 година.

Младост 

Клеопатра је рођена 69. п. н. е. у Александрији, Египат. Имала је грчко порекло и две старије сестре, Клеопатру -{VI}- и Беренику -{IV}- као и млађу сестру Арсиноју -{IV}- и два млађа брата Птолемеја -{XIII}- и Птолемеја -{XIV}-. Време владавине од 51 века п. н. е. до 30 века п. н. е.

По египатском закону Клеопатра је морала имати сувладара, тако да се удала за свог млађег брата, и убрзо избацила његово име из употребе и на свим државним документима било је написано само њено.
Када је дошла на власт, Кипар и Киренаика (данашња Либија) су били изгубљени, али она никад није престала да сања о огромној моћи и још већем Египту.
Наиме, Клеопатра није била пореклом из Египта јер је њена династија Птолемеја из Македоније. Као и њени преци имала је експлозивну нарав, велику страст али и непромишљеност. Колико се зна није имала других љубавника осим Јулија Цезара и Марка Антонија.

Цезар 

Цезара је упознала на спектакуларан начин. Наиме због династичких превирања у земљи била је протерана и власт је била у рукама њеног супруга односно брата Птолемеја -{XIII}-. Међутим, Цезар је са војском дошао у Египат и наредио да се састане са Клеопатром и Птолемејем -{XIII}-. Како она није била у земљи дозволила је да се прокријумчари у тепиху и тако је одмотавањем тепиха упознала Цезара. Он је одмах био њоме импресиониран и постали су љубавници. Клеопатра је била и сјајан стратег па је искористила Цезарову наклоност и веома брзо затруднела. Њему се јако свидела идеја о египатском трону па ју је чак повео у Рим. Клеопатри се није свидела посета јер је била понижена од стране римских конзервативаца. Вративши се кући обнавља пољопривреду и рађа сина Цезариона.
Након Цезаровог убиства, Клеопатра се нашла у великој опасности јер Цезар у свом тестаменту није споменуо ни њу ни свог сина.

Марко Антоније 

Политичка превирања настала после атентата на великог императора изродила су двојицу противника Марка Антонија и Октавијана. Клеопатра се определила за Марка па је и њега опчинила на невероватан начин. Египат је у то време био на граници колапса јер је неколико година била лоша жетва али упркос томе она је извела сјајну представу. Приредила је сјајан дочек а сама се обукла као Афродита, богиња љубави. Многи сматрају да је такав наступ био вулгаран али то је био једини начин да се задиви један женскарош, често пијаница и сам вулгаран човек.

Клеопатра је Марку Антонију родила сина Птолемеја Филаделфа који је заједно са Цезарионом представљао њену узданицу у будућности. Са Антонијем је имала сина Александра Хелија и кћерку Клеопатру Селену II. Велики пораз који Марко Антоније доживљава од Октавијана у бици код Акцијума сломио је Клеопатру која је пала у немилост Октавијана. Њега није занимала романса са њом већ да је у Риму покаже као тријумф, као својину.

Смрт 

Клеопатра себи није могла дозволити такво понижење и наредила је да јој се донесе кобра у одаје. Убила се угризом змије и осигурала себи бесмртност (по египатском веровању).

Оно што се слабо зна о њој јесте њен велики патриотизам - Египат јој је био изнад свега. Течно је говорила 9 језика и била први фараон који је говорио изворним египатским језиком, језиком народа.

Клеопатра је последњи египатски фараон.

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .

Спољашње везе 

 Ћерка Бога Сунца („Вечерње новости“, 9. август 2009)
 Клеопатра, први тајкун у историји („Прес“, 28. новембар 2010)
 Ancient Roman depictions of Cleopatra VII of Egypt, at YouTube
 
 Cleopatra (1852), a Victorian children's book by Jacob Abbott, Project Gutenberg edition
 "Mysterious Death of Cleopatra" at the Discovery Channel
 Cleopatra VII at BBC History
 Cleopatra VII at Ancient History Encyclopedia
 Eubanks, W. Ralph. (1 November 2010). "How History and Hollywood Got 'Cleopatra' Wrong". National Public Radio (NPR) (a book review of Cleopatra: A Life, by Stacy Schiff).
 Jarus, Owen (13 March 2014). "Cleopatra: Facts & Biography". Live Science.
 Watkins, Thayer. "The Timeline of the Life of Cleopatra ." San Jose State University.
 Draycott, Jane (22 May 2018). "Cleopatra's Daughter: While Antony and Cleopatra have been immortalised in history and in popular culture, their offspring have been all but forgotten. Their daughter, Cleopatra Selene, became an important ruler in her own right". History Today.

Хеленистичка историја
Птолемејиди
Римска република
Умрли 30. п. н. е.
Самоубице
Египатске краљице
Умрли од уједа змије